Vila Seca (Armamar), een plaats in de Portugese gemeente Armamar
 Vila Seca (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Vila Seca (Condeixa-a-Nova), een plaats in de Portugese gemeente Condeixa-a-Nova
 Vila-seca, een gemeente in provincie Tarragona, Catalonië, Spanje